Miejscowości w Polsce:
 Szewnia Dolna – wieś w województwie lubelskim
 Szewnia Górna – wieś w województwie lubelskim 
 Szewnia – osada wsi Gorliczyna w województwie podkarpackim